Hohler ist der Familienname folgender Personen:

 August E. Hohler (1925–2002), Schweizer Psychotherapeut, Journalist und Schriftsteller
 Franz Hohler (* 1943), Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher
 Thomas Hohler (* 1985), deutscher Musicaldarsteller und Sänger

Siehe auch:
 Höhler